Brasile
 Guamá – fiume del Pará 
 Cuba
 Guamá – comune della provincia di Santiago di Cuba 
 Guamá – fiume